Grimmius ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Grimm (Komponist) (auch: Henricus Grimmius; 1593–1637), deutscher Musikwissenschaftler und Komponist 
 Herman Niklas Grim (auch: Hermann Nicolaus Grimm, Hermannus Nicolaus Grimmius; 1641–1711), schwedischer Ostindien-Reisender, Mediziner und Naturforscher